

Cinema 
 Obsession - Complesso di colpa, film del 1976 diretto da Brian De Palma

Letteratura 
 Complesso di colpa (Farm Boy), romanzo poliziesco del 1985 di Marian Skedgell
 Complesso di colpa, romanzo poliziesco del 1991 di Anna Maria Fontebasso
 Complesso di colpa (Fear of a Stranger), romanzo di Rae Foley, n. 1036 de Il Giallo Mondadori